SGR, como acrónimo, puede hacer referencia a 

 Sociedad de Garantía Recíproca
 Sistema Geodésico de Referencia, también Sistema de Referencia Geodésico o Geográfico